Бутман — еврейская фамилия.

Известные носители:
 Бутман, Андрей Иванович (Бутена́нт фон Ро́зенбуш; ок. 1634—1701) — российский купец промышленник и горнозаводчик, датский дипломат.
 Бутман, Игорь Михайлович (род. 1961) — российский музыкант, джазмен.
 Бутман, Олег Михайлович — музыкант.
 Бутман, Гилель Израилевич (1932—2019) — советский юрист, правозащитник и политзаключённый, деятель сионистского движения.
 Бутман, Цецилия Яковлевна (1929—?) — советский живописец.

См. также 
 Бунтман